Педра-Азул (; ) — топоним Юго-восточного региона Бразилии.

 Педра-Азул — микрорегион.
 Педра-Азул — муниципалитет.
 Педра-Азул — парк штата.
  — гора.

См. также